Funzine is een waarschijnlijk in Nederland ‘uitgevonden’ term en betekent een tijdschrift uitgegeven voor de leuk (fun + magazine = funzine).
De term kan worden beschouwd als een variatie op en is mogelijk geïnspireerd door het begrip fanzine (fan + magazine = Fanzine).

Een funzine is niet hetzelfde als een satirisch magazine: het element ‘leuk’ in een funzine wordt niet uitsluitend door satire vertegenwoordigd, maar bijvoorbeeld ook door (sub- of underground-)cultuur, boek- en tijdschriftrecensies, interviews, (marginale) poëzie en (dito) literatuur. Essentieel lijkt wel het ontbreken van een communicatief vooropgezet oogmerk: het funzine zelf is zijn eigen doel. Pleziert het zijn lezers, dan is dat meegenomen. Is dat niet het geval, dan pleziert het in elk geval zijn redactie.

Voorbeelden van funzines: Budapest Funzine (Hongarije), Gifkikker (Nederland), Funzine Pernambuco.com (Brazilië) en Funzine.nl (Nederland). 

Tijdschrift